Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2002 war die elfte Ausgabe der Kontinentalmeisterschaft des europäischen Snookerverbands. Sie fand zum ersten Mal in Polen in Kalisz statt.

Europameister wurde der Waliser David John durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen David McLellan. John war in den beiden Jahren zuvor im Viertel- bzw. Achtelfinale ausgeschieden. 2003 trat er erneut an und konnte als erster Spieler seinen Titel verteidigen. Für den schottischen Ex-Profi McLellan war es die einzige EM-Teilnahme.

Lasse Münstermann aus Deutschland erreichte bei seiner vierten Teilnahme zum zweiten Mal die Hauptrunde und schied wieder im Achtelfinale aus.

Modus 
56 Spieler nahmen an der Gruppenphase teil. Sie traten in acht Gruppen mit jeweils sieben Spielern im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen

Weblinks 
 2002 European Championships – Men bei CueTracker

2002
Europameisterschaft
Sport (Kalisz)
Billardturnier in Polen
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Großpolen